Анти́пов, Анті́пов () — російське прізвище, утворене від імені Антип. Жіноча форма — Антипова.

Відомі носії 
 Антипов Володимир Борисович (1978) — російський хокеїст.
 Микола Антипов:
 Антипов Микола Андрійович — полковник ЗСУ, заслужений юрист України.
 Антипов Микола Васильович ( 1944) — український лікар-анатом.
 Антипов Микола Кирилович (1894–1941) — радянський партійний і державний діяч
 Антипов Микола Павлович (1993—2014) — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Антипов Михайло Васильович ( 1944) — український живописець.
 Антіпов Олег Миколайович (1951) — народний депутат від БЮТ
 Олександр Антипов:
 Антипов Олександр Іванович (1824–1887) — гірничий інженер, поручник
 Антипов Олександр Миколайович (1949–2009) — російський картограф і еколог
 Антіпов Олександр Миколайович (1949) — голова Луганської ОДА
 Антіпов Олексій Ігорович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки: Антипова